

Codici 
 TID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tiaret/Tibati (Algeria)
 tid – codice ISO 639-3 della lingua tidong

Medicina 
t.i.d. (o tid o TID) – lat. ter in die, ossia «tre volte al giorno». È utilizzato nelle prescrizioni
Termogenesi indotta dalla dieta – un processo riguardante il metabolismo